Ecologische hoofdstructuur
 Ecologische hoofdstructuur van Nederland: het Natuurnetwerk Nederland (ook EHS)
 Ecologische hoofdstructuur van Vlaanderen: het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN)
Elektrohypersensitiviteit
EHS - een voormalige honkbalvereniging uit Haarlem
 EHS - 'Environment, Health & Safety', Engelse afkorting voor een veiligheidsafdeling van een bedrijf of instelling